Norigae bezeichnet Folgendes:
 ein koreanisches Kleidungsstück, siehe Norigae (Kleidung)
 einen südkoreanischen Film aus dem Jahr 2013, siehe Norigae (Film)